Amritsar (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Amritsar (stad), een stad in de Indiase staat Punjab
 De Slachting van Amritsar, een belangrijke historische gebeurtenis die in de stad plaatsvond